«Амазонка» — картина советского живописца и педагога, руководителя батальной мастерской ЛИЖСА им. И. Е. Репина профессора Рудольфа Рудольфовича Френца (1888—1956), на которой представлен конный портрет жены художника Екатерины Анисимовны Стуловской (в замужестве Френц).

История 
Написанный около 1925 года, портрет изображает молодую женщину верхом на лошади в костюме для верховой езды. В живописном и композиционном отношении картина выделяется среди работ художника 1920-х годов, не имея близких аналогов как в крупнейшем собрании Русского музея (32 произведения живописи и 102 графических работы), так и в собраниях Третьяковской галереи, музеев Пскова и Рыбинска (в каждом по одному произведению этого периода) и представляет собой чрезвычайно редкий для советской живописи жанр женского конного портрета.

В качестве фона Френц использовал, очевидно, пейзаж окрестностей Мариенбурга, который встречается и в более ранних его работах на темы охоты, например, в картине «Охота XV века» (1910-е, ГРМ). В Мариенбурге Р. Френц родился в 1888 году в семье академика живописи Рудольфа Фердинандовича Френца (1831—1918). С Мариенбургом тесно связан расцвет царской охоты, начавшийся в 50-е годы XIX века. Здесь возникла егерская слобода, дававшая художнику прекрасный натурный материал для картин. Р. Ф. Френц также сопровождал членов императорской семьи во время охоты, поэтому семья художника и жила в Мариенбурге. 

Работа эффектно сбалансирована в цвете, удачно сочетает приёмы декоративной и традиционной реалистической живописи. Статичность композиции, её приближенность и неожиданно взятый ракурс нисколько не мешают восприятию образа. 

Немецкий историк искусства Alexandra Demberger в своей монографии (2018, Regensburg), посвящённой истории женского конного портрета, подробно описывает «Амазонку» Р. Френца. Сравнивая её с «Амазонкой» Э. Мане (Портрет Марии Лефебр, 1870) и находя некоторое сходство в композиционном решении, автор отмечает, что, в отличие от Мане, в портрете Р. Френца лошадь имеет равный, если не даже более высокий статус, чем человек. 

Картина «Амазонка» впервые была показана на персональной выставке Р. Френца в 1928 году в Ленинграде в «Общине художников», одним из учредителей которой он стал в 1922 году. В последующем картина хранилась в семье Р. Френца. В 1970 году она демонстрировалась на его персональной выставке в залах ЛОСХ.

См. также 
 Френц Рудольф Рудольфович
 Ленинградский Союз художников

Примечания

Литература 
 Выставка художника Р. Р. Френца. Апрель-май. Каталог. Л., Община художников, 1928.
 Рудольф Рудольфович Френц. Каталог выставки. Л., Художник РСФСР, 1970. С. 10.
 Изобразительное искусство Ленинграда. Каталог выставки. Л., Художник РСФСР, 1976. С. 33.
 Рудольф Френц. СПб., Государственный Русский музей, 2005. ISBN 5-93332-186-9.
 Иванов C. В. Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа. СПб., НП-Принт, 2007. С. 10, 342, 346, 352—353, 372. ISBN 978-5-901724-21-7, ISBN 5-901724-21-6.
 Alexandra Demberger. Damen hoch zu Ross: Vom königlichen Herrscherportrait zum bürgerlichen Adelsportrait. Regensburg, Verlag Friedrich Pustet, 2018.

Ссылки 
 Рудольф Рудольфович Френц (1888—1956). Биография и библиография. 

Изобразительное искусство соцреализма
Картины Рудольфа Френца
Картины из частных собраний
Конные портреты
Женские портреты XX века